Фръцилия може да се отнася за:

 Фръцилия, месечно арумънско списание, издавано в Битоля и по-късно в Солун от 1901 до 1903 г.;
 Фръцилия, арумънски алманах, издаван в 1927 и 1928 година в Букурещ.